

События 

 1136—1138 — король Шотландии Давид I безуспешно оказывает помощь своей племяннице Матильде в борьбе со Стефаном.
 Император Священной Римской империи Лотарь II пошёл с войсками на юг Италии против антипапы Анаклета II и сицилийского короля Рожера II.
 Битва при Криг-Маур: Оуайн Гвинед из Уэльса побеждает норманнов.
 В Норвегии после смерти Харальда IV королями провозглашены его малолетние сыновья Инге и Сигурд II. Магнус IV оставался третьим правителем Норвегии.
 1136 (1137) — образование в Южном Азербайджане государства атабеков из династии Ильдегизидов, являвшихся вассалами сельджуков.
 1136—1230 — династия Ильдегизидов.
 1136—1175 — Атабек Азербайджана Шамс ад-Дин Ильдегиз.

Россия
 Восстание в Новгороде, положившее конец двоевластию князя и бояр (с XI века по начало XII века). Результат — усиление власти новгородского посадника, изгнание князя на территорию Рюрикова городища.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1136 году
 Амори I Иерусалимский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1136 году
 Шпонхайм, Ютта фон — немецкая монахиня, наставница Хильдегарды Бингенской.
 Гуго Пейенский (Гуго де Пейен) (1070—1136) — рыцарь из Шампани, которому приписывают основание ордена тамплиеров (храмовников) в 1118 году.
 Леопольд III (маркграф Австрии) — маркграф Австрии (1095—1136) из династии Бабенбергов, святой-покровитель Австрии и Вены.
 Авраам бен-Хия — еврейский математик, астроном и философ из Барселоны.
 Мирослав Гюрятинич — посадник новгородский в 1126—1128 и 1135—1136 годах и псковский 1132—1135 годах.

См. также